Sally, également appelée Crazy Sally, de son vrai nom Salima Poumbga, née le , est une influenceuse, vidéaste web, vlogueuse française.

Biographie

Enfance et études 
Née d'un père camerounais et d'une mère marocaine, Crazy Sally, de son nom d'enfance Salima Poumbga, est juriste de formation.

Carrière 
Elle décide de se lancer, en 2018, dans la réalisation de vidéos sur des astuces modes et beauté pour l'entretien des cheveux sur la plateforme YouTube.

En juillet 2021, elle participe au 74e édition du Festival de Cannes.

Motherland 
En 2021, elle crée le concept Motherland, une mini série dédiée à la découverte de pays après 1 mois de séjour. Sally réalise un épisode sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun.

Le 31 mars 2022, elle présente un avant-première du documentaire  (). Le documentaire à pour but de découvrir autrement le continent africain afin de déconstruire tous les clichés qui donnent une image non valorisante de l'Afrique. Le documentaire est disponible sur la plateforme BrutX.

En 2022, elle fait un reportage après un séjour d'un mois au Cameroun, lors duquel elle rencontre Roger Milla, Ben Decca, Nabil Mbombo Njoya, Salatiel et visite Buéa et les Gorges de Kola.

Controverses

Jeu de société Tu ris, tu perds 
Après la publication d'une vidéo sur Ies réseaux sociaux, le jeu de société Tu ris, tu perds édité par la société Dujardin, est accusé de contenir des questions racistes et dirigées contre les noirs par la vidéaste Crazy Sally. Le créateur du jeu, l'humouriste Aziz Aboudrar, presente ses excuses sur Instagram.

Prises de position

Invisibilité des vidéastes noires sur YouTube 
En octobre 2020, elle évoque sur Clique, l'invisibilité des vidéastes noires sur YouTube.

Dangers de Mym et OnlyFans 
En janvier 2021, elle alerte sur les dangers de Mym et OnlyFans, plateformes permettant de partager et monnayer des photos et vidéos à caractère pornographique. Elle constate que 40% des profils seraient détenus par des mineurs.

Distinctions

Publication 
 ;

Notes et références

Liens externes 

Vlogueuse
Afroféministe
Noirs dans l'art et la culture
Vidéaste web français
Vidéaste web sur YouTube
Influenceur numérique